Режис Гюртнер (; 8 декабря 1986 года, Саверн) — французский футболист, играющий на позиции вратаря. Ныне выступает за французский клуб «Амьен».

Карьера 
Режис Гюртнер начинал свою карьеру футболиста в «Страсбуре». 16 октября 2009 года он дебютировал в Лиге 2, выйдя на замену после удаления основного голкипера «Страсбура» в домашней игре с «Ванном». Гюртнер стал главным вратарём команды, после того как она в 2010 году вылетела в Национальный чемпионат. Летом 2011 года он перешёл в клуб Лиги 2 «Булонь», вместе с которым через год также вылетает в Национальный чемпионат.

В сентябре 2014 года Гюртнер стал игроком «Гавра», а летом 2015 года — «Амьена», вместе с которым за два года проделал путь из Национального чемпионата в Лигу 1. 5 августа 2017 года он дебютировал на высшем уровне, защищая ворота «Амьена» в гостевой игре с ПСЖ.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Режис Гюртнер  на foot-national.com
 
 
 Régis Gurtner  на footballdatabase.eu

Футболисты Франции
Игроки ФК «Страсбур»
Игроки ФК «Булонь»
Игроки ФК «Гавр»
Игроки ФК «Амьен»